Bukofzer ist der Familienname folgender Personen:

 Manfred Bukofzer (1910–1955), deutsch-amerikanischer Musikwissenschaftler und Humanist
 Werner Bukofzer (1903–1985), deutsch-israelischer Schauspieler und Schriftsteller